Amanti senza domani (One Way Passage) – film del 1932 diretto da Tay Garnett
Amanti senza domani (Histoire de rire) – film del 1941 diretto da Marcel L'Herbier